Chacun sa chance est un film français réalisé par Hans Steinhoff et René Pujol en 1930, avec Jean Gabin
 Chacun sa chance est un film américain réalisé par Karel Reisz en 1990, avec Nick Nolte et Debra Winger